Reignac (Charente)
Reignac (Gironde)
ook:
Reignac-sur-Indre,  Indre-et-Loire